DRM má více významů, mimo jiné:

 Digital Radio Mondiale – Standard vysílání digitálního rádia.
 Digital Rights Management – Souhrn technologií, které dávají poskytovatelům  kontrolu nad obsahem digitálních médií.
 Direct Rendering Manager – Modul jádra Linuxu.